Rossijaturneringen 1988 spelades i Abakan under perioden 31 januari-7 februari 1988, och vanns av Sovjetunionen. USA stod för turneringens första nordamerikanska deltagande.

Grundserien

Slutspel

Bronsmatch

Final

Källor

 Norges herrlandskamper i bandy
 Sverige-Sovjet i bandy
 Rossijaturneringen 

1988 i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1987/1988
1988